Plectronidium är ett släkte av svampar. Plectronidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectronidium